Chamberlain [] steht für:
 Kämmerer in der englischen Sprache
 Lord Great Chamberlain (Lordkämmerer), Titel eines hochrangigen Amtsträgers der britischen Monarchie
 Lord Chamberlain of the Household, Titel eines weiteren Amtsträgers der britischen Monarchie
 Chamberlain (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chamberlain (Band), Emocore/Post-Hardcore-Band
 Lord Chamberlain’s Men, englisches Theaterensemble

Chamberlain ist der Name folgender

Orte:
 Chamberlain (Saskatchewan), Dorf in Saskatchewan, Kanada
 Chamberlain (Neuseeland) in Neuseeland
 Chamberlain (Uruguay) in Uruguay

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chamberlain (Maine)
 Chamberlain (Michigan)
 Chamberlain (Minnesota)
 Chamberlain (South Dakota)
 Chamberlain Village (Virginia)

Seen:
 Lake Chamberlain, in der Region Southland, Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Chamberlain Ranger Station Historic District, in Payette National Forest, Idaho, ID-Nr. 03001388
 Chamberlain-Bordeau House, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000569
 Chamberlain-Flagg House, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000519
 Chamberlain-Hunt Academy Historic District, in Port Gibson, Mississippi, ID-Nr. 79003411
 Chamberlain-Kay House, in Belton, South Carolina, ID-Nr. 80003652
 Chamberlain-Pennell House, in Media, Pennsylvania, ID-Nr. 77001165

Unternehmen:
 Chamberlain (Traktor), ehemaliger Traktorhersteller aus Australien
 Chamberlain Group, Hersteller für Torantriebe mit Sitz in Elmhurst, Illinois, USA
 Bean-Chamberlain Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Waterman & Chamberlain, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Chamberlin